SFT steht für:
 Solution Focused (Brief) Therapy (Lösungsfokussierte Kurzzeittherapie) nach Steve de Shazer, Insoo Kim Berg (Schule von Milwaukee)
 SFT (Zeitschrift), eine ehemalige deutsche Multimedia-Zeitschrift
 die Steyr Daimler Puch Fahrzeugtechnik AG & Co. KG
 Secure File Transfer Protocol, ein Protokoll zur sicheren Dateiübertragung
 Sippenführungstraining, ein Seminar des Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder zur Leitung von Sippen
 die internationale Jugendorganisation Students for a Free Tibet
 einen Download-Manager, siehe SFT-Loader
 Flughafen Skellefteå (IATA-Code)
 das Schülerferienticket der Deutschen Bahn AG
 Sparse Fourier Transformation
 Schweißfachtechniker

SFT als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Salzlandkreis (für Staßfurt)

Abkürzung